Chaconiaceae är en familj av svampar. Chaconiaceae ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chaconiaceae